

Musica
 Voice – gruppo musicale cipriota
 Voice – album del 2004 di Alison Moyet
 Voice – album di Mika Nakashima del 2008
 VOICE – singolo del 2010 delle Perfume
 Voice – album di Hiromi Uehara del 2011
 Voice – album del 2013 dei 2AM
 Voice – EP di Kim Tae-yeon del 2019
 Voice – singolo di Kim Tae-yeon del 2019

Televisione
Voice –  programma televisivo del 2006 di MTV Italia 
Voice – dorama giapponese del 2009
Voice – drama coreano del 2017

Pagine correlate 
The Voice